48-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 23 ноября 1985 года. Победителем стало киевское «Динамо» (одиннадцатый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули московский ЦСКА и «Пахтакор» из Ташкента, вместо них в сильнейших дивизион вошли кутаисское «Торпедо» и воронежский «Факел».

Киевляне, под руководством главного тренера Валерия Лобановского, вернули себе первое место спустя три года, причем обеспечили сделали это досрочно. По количеству чемпионств они сравнялись с московским «Динамо». Московский «Спартак» отстал от киевлян на два очка, и занял второе место третий год подряд, став при этом самой результативной командой с 72 забитыми голами. Бронзу чемпионата завоевал «Днепр», за последние четыре года ни разу не опускавшийся ниже пятого места.

После 27 туров «Торпедо» Кутаиси занимало 18-е место, одержав 5 побед. Однако в последних семи турах команда одержала 6 побед и сохранила место в высшей лиге. Этот факт отмечался журналистами и болельщиками как явный признак договорных матчей.

Олег Протасов из «Днепра» побил рекорд чемпионатов СССР по количеству мячей, забитых в одном чемпионате — 35, улучшив достижение Никиты Симоняна 1950 года (34 мяча). Учитывая тот факт, что к семи мячам, забитым Протасовым после 16 игр, он добавил в оставшихся 17 матчах 28, многими данный результат расценивался также как итог договорных матчей.

Реакция Федерации футбола СССР была следующей:
На очередном заседании президиума Федерации футбола СССР рассмотрены предварительные итоги первенства СССР 1985 года. Члены президиума подвергли острой критике руководителей команд, проведших отдельные матчи на заключительном этапе чемпионата пассивно, без должной спортивной борьбы и ответственности перед зрителями. В частности, назывались команды киевского «Динамо» (старший тренер В. Лобановский), московского «Торпедо» (В. Иванов), «Днепра» (В. Емец).

Президиум федерации обратился к Спорткомитетам УССР и Москвы с просьбой рассмотреть отчёты руководителей этих команд и принять меры, направленные на повышение у футболистов и тренеров ответственности перед зрителями.

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Спартак»

Старший тренер: Константин Бесков

«Днепр»

Старший тренер: Владимир Емец

Матчи

Переходный турнир 
На этом этапе встретились 4 команды: 15-е («Черноморец» Одесса) и 16-е («Нефтчи» Баку) места высшей лиги, а также 1-е («Даугава» Рига) и 2-е (ЦСКА Москва) места первой лиги. После двух кругов победитель и 2-е место получают место в следующем сезоне высшей лиги, а остальные команды играют следующий сезон в первой лиге.

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1985
1985